Aleksandar Lazić – cestista bosniaco
 Branko Lazić – cestista serbo
 Darko Lazić – calciatore serbo
 Đorđe Lazić – ex calciatore serbo
 Katarina Lazić – ex cestista jugoslava
 Petar Lazić – scrittore e giornalista serbo